RMB steht für:
 Right Mouse Button (rechter Mausknopf), siehe Maus (Computer)
 die chinesische Währung Renminbi
 RMB (Band), die 1992 von Rolf Maier-Bode und Farid Gharadjedaghi gegründete Band
 das Institut der Rechtsmittelbelehrung im Verwaltungsrecht
 RMB Motors, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Riley RMB, englisches Automobil, siehe Riley RM #Riley RMB
 Região Metropolitana de Belém, deutsch Metropolregion Belém

rmb steht für:
 Rembarunga (ISO-639-3-Code), eine der Macro-Gunwinyguan-Sprachen

Abkürzung